El C.E. Sant Andreu de Llavaneres és un club de futbol amateur del municipi del mateix nom, Sant Andreu de Llavaneres. L'equip es va fundar l'any 1921, és a dir, que té més de 100 anys.

Classificacions equips Seniors ( Temporada 2021-22 ) 
 El primer equip masculí Senior es troba a la segona divisió catalana de futbol.
 El segon equip masculí Senior es troba a la quarta divisió catalana de futbol.
 El primer equip femení Senior es troba a la lliga Femenina amateur F-7 al grup 3.

Instal·lacions 
El club té instal·lacions de gestió municipal: té un camp que el van estrenar al Juliol del 2008. Hi han unes grades on s'hi poden seure 300 persones (però hi caben moltes més). Hi han 8 vestidors col·lectius i 2 individuals.

Referències 

Sant Andreu de Llavaneres